Hocking est un nom porté notamment par :

Patronyme 
 Amanda Hocking (née en 1984), romancière américaine ;
 Anne Hocking (1890-1966), auteur britannique de roman policier ;
 Belinda Hocking (née en 1990), nageuse australienne en activité spécialiste des épreuves de dos ,
 Gary Hocking (1937-1962), pilote de vitesse moto rhodésien ;
 Tadrina Hocking, actrice française.

Toponyme

Comté de Hocking, dans l'Ohio
 La Hocking, une rivière de l'Ohio.
 Le Hocking Valley Railway, une ligne de chemin de fer de l'Ohio.

Ornithologie 
 La conure de Hocking, oiseau de la famille des Psittacidae.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme